malwa – kwiat
 Malwa (region) – część Indii